Sayid Karam (district), een van de 11 districten van de provincie Paktia in Afghanistan
 Sayid Karam (stad), de hoofdplaats van het Afghaanse district Sayid Karam